Lúčky – miejsce w Dolinie Demianowskiej na Słowacji
 Lúčky – potok, dopływ Jasenicy na Słowacji
 Lúčky – wieś na Słowacji, w powiecie Michalovce
 Lúčky – wieś na Słowacji w powiecie  Rużomberk
 Lúčky – wieś na Słowacji, w powiecie Žiar nad Hronom